Sisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sisjön (Askims socken, Västergötland), sjö i Göteborgs kommun,  (25 ha)
Sisjöns industriområde, 
Sisjöns skjutfält, militärt övnings- och skjutfält i sydvästra delen av Mölndals kommun, 
Sisjön (Älgarås socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (14,8 ha)
Sisjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (6,85 ha)
Sisjön, Västmanland, sjö i Sala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn